Појам Драган Томић може да се односи на:
 Драган Томић (политичар)
 Драган Томић (писац)
 Драган Томић (фудбалер)
 Драган Томић (футсалер)
 Драган Томић (привредник), председник компаније Симпо из Београда.
 Драган Томић генерални директор Мајкрософтовог развојног центра у Србији.